Renault Type N steht für folgende Pkw-Modelle:

 Renault Type N (a), auch Renault 14/20 CV
 Renault Type N (b), siehe Renault Type N (a)
 Renault Type N (c), auch Renault 10/16 CV